Schloss Měšice bezeichnet

ein Barockschloss in Měšice bei Tábor; siehe Schloss Měšice (Südböhmen)
ein Rokokoschloss in Měšice bei Prag; siehe Schloss Měšice (Mittelböhmen)